Ла Копалера има више значења:

 Ла Копалера (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Копалера (Хамај), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Копалера (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Копалера (Тлајакапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику